Сегунда 1942/1943 () — 12-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Первая фаза

Группа I

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа II

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа III

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Турнир за места в Сегунде

Предварительный этап

Группа I

Результаты матчей

Группа II

Результаты матчей

Группа III

Результаты матчей

Группа IV

Группа V

Группа VI

Финальный этап

Группа I

Результаты матчей

Группа II

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1942/43 на lafutbolteca.com  

1942/1943
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1942 году
Спорт в Испании в 1943 году